Tetania possui dois significados, ambos relacionados ao sistema muscular.

 Tetania (somação de potenciais de ação)
 Tetania (sinal médico)

Desambiguação